Termin ALAS ima više značenja.

 5-Aminolevulinat sintaza, enzim
 ALAS2, protein